Termin proteaza A ima više značenja.

 Streptogrizin A, enzim
 Kaspaza-1, enzim